La 1. Lig 1974/75 fue la 17.ª temporada del fútbol profesional en Turquía.

Tabla de posiciones

Enlaces externos 
 RSSSF 

Temporadas de la Superliga de Turquía
Fútbol en 1974
Fútbol en 1975
Deporte en Turquía en 1974
Deporte en Turquía en 1975